Jozef Balej (né le  à Myjava en Tchécoslovaquie, aujourd'hui ville de Slovaquie) est un joueur de hockey sur glace professionnel slovaque.

Carrière de joueur 
Il a été repêché en  par les Canadiens lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2000, à la  en troisième ronde. Il joua dans la LNH pour les Canadiens de Montréal, les Rangers de New York et les Canucks de Vancouver. En 2006-2007, il a évolué en Europe avec le HC Fribourg-Gottéron de la LNA suisse.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1998-1999|| Flyers de Thunder Bay || USHL|| 38|| 8|| 7|| 15|| 9|| - || - || - || - || -
|-
| 1998-1999|| Mustangs de Rochester || USHL|| 17|| 0|| 1|| 1|| 2|| - || - || - || - || -
|-
| 1999-2000|| Winter Hawks de Portland|| LHOu|| 65|| 22|| 23|| 45|| 33|| - || - || - || - || -
|-
| 2000-2001|| Winter Hawks de Portland|| LHOu|| 46|| 32|| 21|| 53|| 18|| 16|| 6|| 9|| 15|| 6
|-
| 2001-2002|| Winter Hawks de Portland|| LHOu|| 65|| 51|| 41|| 92|| 52|| 7|| 0|| 2|| 2|| 6
|-
| 2002-2003|| Bulldogs de Hamilton|| LAH|| 56|| 5|| 15|| 20|| 29|| 3|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2002-2003|| Canadiens de Montréal|| LNH|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| - || - || - || - || -
|-
| 2003-2004|| Bulldogs de Hamilton||  LAH|| 55|| 25|| 33|| 58|| 32|| - || - || - || - || -
|-
| 2003-2004|| Rangers de New York|| LNH|| 13|| 1|| 4|| 5|| 4|| - || - || - || - || -
|-
| 2003-2004|| Wolf Pack de Hartford||  LAH|| 5|| 1|| 3|| 4|| 21|| 16|| 9|| 7|| 16|| 10
|-
| 2004-2005|| Wolf Pack de Hartford||  LAH|| 69|| 20|| 22|| 42|| 46|| 6|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2005-2006|| Moose du Manitoba||  LAH|| 39|| 14|| 15|| 29|| 20|| 4|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| 2005-2006|| Canucks de Vancouver|| LNH|| 1|| 0|| 1|| 1|| 0|| - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007|| Fribourg-Gottéron|| LNA|| 37|| 13|| 17|| 30|| 44|| 4 || 4 || 1 || 5 || 2
|-
| 2007-2008|| Moose du Manitoba||  LAH|| 16|| 4|| 9|| 13|| 10|| - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009|| HC Oceláři Třinec|| Extraliga tchèque|| 39|| 17|| 10|| 27|| 40|| 5|| 3|| 0|| 3||2 
|-
| 2009-2010|| HC Oceláři Třinec|| Extraliga||13|| 4|| 5|| 9|| 6||5 ||2 ||1 ||3 ||6
|- 
| 2010-2011|| HC Kometa Brno|| Extraliga||27|| 10|| 4|| 14|| 12||10 ||4 ||6 ||10 ||6
|-
| 2011-2012|| HC Slovan Bratislava|| Extraliga slovaque|| 20|| 5|| 6|| 11|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| HC Kometa Brno || Extraliga|| 25|| 2|| 3|| 5|| 12|| 17|| 3|| 1|| 4|| 6
|-
| 2012-2013|| HC Plzeň 1929 || Extraliga|| 41|| 15|| 8|| 23|| 16|| 7|| 3|| 2|| 5|| 4
|-
|rowspan="2"| 2013-2014|| KLH Chomutov || Extraliga||37 || 8 || 6 || 14 || 16 || 5 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| KLH Chomutov || Promotion-relégation || - || - || - || - || - || 3 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
|2014-2015 || HC Škoda Plzeň || Extraliga || 47|| 6|| 6|| 12||28 || 2|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2015-2016|| ŠHK 37 Piešťany || Extraliga slovaque || 18|| 9|| 6|| 15|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016|| HC Red Ice || LNB || 28|| 13|| 16|| 29|| 33|| 8|| 4|| 5|| 9|| 6
|-
| 2016-2017|| HC Red Ice || LNB || 43 || 22 || 22 || 44 || 26 || 5 || 3 || 4 || 7 || 6
|-
| 2016-2017 || HC Ambrì-Piotta || LNA || - || - || - || - || - || 1 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 2017-2018|| KHL Medveščak || EBEL ||30||9||8||17||12||6||0||2||2||6
|-
| 2018-2019|| MsHK Žilina || Extraliga slovaque || 31 || 3|| 8|| 11|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019|| EHC Freiburg || DEL2 || 8|| 5|| 2|| 7|| 4|| 14 || 7 || 8 || 15 || 10
|-
| 2019-2020|| EHC Freiburg || DEL2 || 4 || 2|| 0|| 2|| 4|| - || - || - || - || -

| 18|| 1|| 5|| 6|| 4|| - || - || - || - || -

Récompense

Ligue de hockey de l'Ouest
 Première équipe d'étoiles en 2001-02
Ligue canadienne de hockey
 Deuxième équipe d'étoiles en 2001-02

Transactions 

  : échangé au Rangers de New York par les Canadiens de Montréal avec un choix de  de Montréal au repêchage de 2004 (qui sélectionne Bruce Graham) en retour de Alex Kovalev.
  : échangé au Canucks de Vancouver par les Rangers de New York avec des considérations futures en retour de Fedor Dedorov.
  : signe avec le HC Fribourg-Gottéron dans la LNA comme joueur autonome.
  : signe avec le HC Oceláři Třinec dans l'Extraliga tchèque comme joueur autonome.

Notes et références 

Naissance en février 1982
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur slovaque de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Winterhawks de Portland
Choix de repêchage des Canadiens de Montréal
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Rangers de New York
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du HC Oceláři Třinec
Joueur du HC Brno
Joueur du HC Slovan Bratislava
Joueur du HC Plzeň
Joueur du KLH Chomutov
Joueur du ŠHK 37 Piešťany
Joueur du HC Red Ice Martigny-Verbier-Entremont
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Joueur du KHL Medveščak Zagreb
Joueur du MsHK Žilina
Joueur du EHC Freiburg